The Eagle Has Landed (рус. «Орёл приземлился») — первый концертный альбом английской хеви-метал группы Saxon. Был выпущен в 1982 году на французском лейбле Carrere.

История 
К 1982 году Saxon уже были достаточно успешной и известной группой в Великобритании и континентальной Европе, поэтому главной целью музыкантов был выход на музыкальный рынок США.

The Eagle Has Landed был записан осенью и зимой 1981 года во время гастрольного тура по Британии и Европе. Диск стал первым, на котором отсутствует один из основателей группы Пит Гилл, которого в конце 1981 года заменил ударник Найджел Глоклер. Название альбома было выбрано по результатам опроса поклонников группы, с большим отрывом победил вариант The Eagle Has Landed. В альбом были включены песни с трёх последних на тот момент альбомов Saxon: Wheels of Steel, Strong Arm of the Law и Denim and Leather. После выхода альбома, Saxon провели тур по Великобритании, в рамках которого выступили на фестивале «Monsters of Rock», став первой группой, дважды принявшей участие в этом фестивале.

Хотя диск не сопровождался синглами, The Eagle Has Landed достиг 5-го места в чарте Великобритании и продержался в хит-параде 19 недель, став самым успешным, наряду с Wheels of Steel, альбомом Saxon. В континентальной Европе альбом также был успешен: в шведском чарте он занял 30-е место, а в чарте Нидерландов — 32-е, в ФРГ — 33-е место. 24 сентября 1982 года The Eagle Has Landed получил статус серебряного диска в Великобритании. Еженедельник «Melody Maker» назвал The Eagle Has Landed лучшим концертным альбомом десятилетия.

Список композиций

Участники записи 
 Бифф Байфорд — вокал
 Грэм Оливер — гитара
 Пол Квинн — гитара
 Стив Доусон — бас-гитара
 Найджел Глоклер — ударные

Примечания

Литература 
 

Концертные альбомы 1982 года
Альбомы Saxon
Альбомы Carrere Records